Галлант () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Галлант, Бретт (род. 1990) — канадский кёрлингист.
 Галлант, Кристофер (Крис) (род. 1995) — канадский кёрлингист.
 Галлант, Мейвис (1922—2014) — канадская писательница, писавшая на английском языке.
 Галлант, Питер (род. 1958) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.